

Patronymes 
Vlassov (masculin ; ) ou Vlassova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 Anatoli Vlassov (1908-1975), physicien soviétique
 Équation de Vlassov
 Andreï Vlassov (1900-1946), général soviétique qui se rallia à Hitler et combattit dans les rangs de la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale
 Armée Vlassov
 Anton Vlassov (1989-), footballeur russe
 Ioulia Vlassova (1967-), patineuse de vitesse soviétique puis russe
 Iouri Vlassov (1935-2021), haltérophile soviétique devenu homme politique
 Roman Vlassov (1990-), lutteur russe
 

Patronyme russe